Fernandópolis (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Fernandópolis (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat São Paulo